MEST steht für:
 Middle European Summer Time, veraltet für Central European Summer Time
 MEST (Gen), auch PEG1, ein menschliches Gen auf Chromosom 7

Mest ist der Familienname folgender Personen und der Name einer Punkband
 Artur Mest (1875–1934), deutscher Kinounternehmer
 Mest (Band), US-amerikanische Punkband
 Lothar Mest, Gründer der MEST–MARZIPAN GmbH, ein Hersteller von Lübecker Marzipan

MEST